Никола́й Алекса́ндрович Эйхенва́льд (25 марта 1873, Москва — 1934, Москва) — русский и советский архитектор, мастер модерна.

Биография 
Родился 25 марта 1873 года в Москве. В 1902 году со званием классного художника архитектуры окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. С 1904 года работал производителем строительных работ у Д. И. Филиппова — известного московского булочника. Жил в доме на углу Трёхпрудного и Мамоновского переулков (№ 2/10). В 1912 году вступил в Московское архитектурное общество.

Умер в 1934 году. Похоронен на  (14 уч.).

Проекты и постройки 
 1902 — Конкурсные проекты павильона Скакового общества, Москва (не осуществлены);
 1904 — Усадьба Д. И. Филиппова «Сатино», пос. Спортбазы, Троицкий округ Москвы;
 1905—1907 — Интерьеры кофейной Д. И. Филиппова, совместно с П. П. Кончаловским, С. Т. Конёнковым, В. М. Маятом, Москва, Тверская улица, 10;
 1908 — Физический корпус Московских высших женских корпусов, совместно с А. Н. Соколовым, Москва, Малая Пироговская улица, 1 строение 5;
 1909 — Жилой дом, Москва, Арбат, 9 строение 2;
 1911 — Перестройка гостиницы «Люкс», Москва, Тверская улица, 10;
 1912 — Перестройка дома Смирнова на Немецкой улице в Саратове под оборудование кондитерской Н. Д. Филиппова 
 1911—1914 — Здание московских женских педагогических курсов (с 1919 года Педагогический институт), совместно О. В. фон Дессином, Москва, Малая Пироговская улица, 29/7;
 1913 — Реконструкция помещений и отделка фасадов первого этажа доходного дома, Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, 43/59;
 1913 — Реконструкция помещений и отделка фасадов первого этажа доходного дома, Санкт-Петербург, Ропшинская улица, 1/32;
 1913 — Доходный дом Е. И. Капцовой, Москва, Садовая-Сухаревская улица, 5, во дворе;
 1914 — Конкурсный проект здания Московского литературно-художественного кружка, совместно с Д. Ф. Фридманом, 3-я премия, Москва (не осуществлён);
 1914—1925 — Доходный дом, Москва, Большая Дмитровка, 20;
 1910-е — Собственный особняк, Москва, Ленинградское шоссе (не сохранился);
 1922 — Внутреннее переустройство ресторана «Ливорно», Москва, улица Сретенка, 9 (не сохранился);
 1929 — Административное здание,Москва, Серебряный переулок, 3, в глубине участка.

Примечания

Сноски

Источники

Литература 
   — С. 497—500.

Ссылки 
 Эйхенвальд Николай Александрович — биография на сайте www.biografija.ru

Персоналии по алфавиту
Архитекторы Москвы
Архитекторы Российской империи
Архитекторы модерна
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Члены Московского архитектурного общества
Архитекторы Санкт-Петербурга